Блежани има више значења:

 Блежани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Блежани (Валча), насеље у округу Валча у Румунији